At the Eleventh Hour – film del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 At the Eleventh Hour – film del 1912 diretto da William V. Ranous
 At the Eleventh Hour – film del 1912 diretto da Warwick Buckland
 At the Eleventh Hour – film del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company